Discountwinkel, een winkeltype, meestal een supermarkt
 Lagekostenluchtvaartmaatschappij